Каменский, Николай: Каменский, Николай Андреевич (1931—2017) — советский прыгун с трамплина.
 Каменский, Николай Валентинович (1935—2001) — советский и российский архитектор.
 Каменский, Николай Евгеньевич — русский прозаик и поэт, журналист 1890-х—1910-х годов.
 Каменский, Николай Михайлович («Каменский 2-й»; 1776—1811) — граф, военачальник, генерал от инфантерии.